Чинні чемпіонки   Катерина Макарова і Олена Весніна пропускали турнір.

Титул виграли Сє Шувей і Барбора Стрицова, у фіналі перемігши пару Габріела Дабровскі та Сюй Іфань з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

Жінки, парний розряд
2019 в іспанському спорті